Салмаси — имя собственное; распространено в виде фамилий.
 Салмаси, Джафар (1918—2000) — иранский тяжелоатлет, призёр Олимпийских игр.
 Салмаси, Саид Халил оглу (1887—1909) — азербайджанский поэт.